Harnekop bezeichnet:

 Harnekop (Prötzel), Ortsteil der Gemeinde Prötzel, Brandenburg
 eine Bunkeranlage, siehe Bunker Harnekop